Israel Cruz puede hacer referencia a:

Israel Cruz, un cantante filipino.
Israel Cruz, un beisbolista venezolano.
Israel Cruz, un futbolista mexicano.